Il doppio  dello  Sporting Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Carlos Berlocq e Frederico Gil erano i detentori del titolo, ma Berlocq non ha partecipato quest'anno.

Gil ha fatto coppia con Rui Machado, ma ha perso contro Bracciali e Starace in semifinale.

Daniele Bracciali e Potito Starace hanno battuto in finale Santiago Giraldo e Pere Riba 6–3, 6–4.

Teste di serie 

( Andrea Arnaboldi /  Adriano Biasella) (Alternate, Primo turno)
 Denis Gremelmayr /  Philipp Marx (quarti di finale)

 Leonardo Azzaro /  Marco Crugnola (primo turno) 
 Daniele Bracciali /  Potito Starace (campioni)

Tabellone

Note 
 

Sporting Challenger 2009